Saint Mark steht für folgende Verwaltungseinheiten:

 Saint Mark (Dominica)
 Saint Mark (Grenada)

Siehe auch:
 Saint Marks